384 км, 384-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 384 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 222020.
 384 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 593649